Darwin Atapuma, coureur cycliste colombien
 Alex Atapuma, coureur cycliste colombien, frère du précédent